Felix Osinga (2002-) un acteur néerlandais.  
 Hinke Osinga (1969-), mathématicienne néerlandaise.
 Pernette Osinga (1967-), escrimeuse néerlandaise.